Wincentowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Wincentowo, village du powiat de Płock
 Wincentowo, village du powiat de Wyszków

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Wincentowo, village du powiat de Słupca
 Wincentowo, localité du powiat de Szamotuły 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wincentowo, village

dans la voïvodie de Lubusz 
 Wincentowo, village du powiat de Wschowa